David Davies peut se référer à:

Politique 
 David Davies (1818-1890), aussi connu sous le nom de David Davies Llandinam, député de Cardigan (pays de Galles), 1874-1885, et Cardiganshire, 1885-1886
 David Davies (politicien australien) (vers 1840-1894), homme politique colonial de Victoria (Australie)
 David Sanders Davies (1852-1934), libéral, homme politique, député de Denbigh 1918-1922
 Sir David Davies (dairyman) (1870-1958), politicien Conservateur
 David Lewis Davies (1873-1937), membre du Parlement britannique pour Pontypridd (pays de Galles), 1931-1937
 Dai Davies (syndicaliste) (1909-1998), Parti du Travail officiel et secrétaire général de l'ISTC
 Dai Davies (homme politique) (1959-), membre indépendant du Parlement du Royaume-Uni pour Blaenau Gwent 2006-2010
 David T. C. Davies (né en 1970), conservateur, membre britannique du Parlement élu en 2005
 mais: David Davis (politicien Britannique) (né en 1948), politicien Conservateur, et membre britannique du Parlement élu en 1987
 David Richard Maritime Davies (1904-1984)
 David Arthur Saunders Davies (fl. 1840), membre du Parlement britannique pour Carmarthenshire.

Arts et divertissements 
 Dave Davies (1947-), musicien anglais avec The Kinks
 David Davies (musicien) (né en 1954), flûtiste écossais, chef d'orchestre et compositeur
 David Davies (artiste) (1864-1939), artiste Australien
 Dave Davies (reporteur) (né en 1953), journaliste Américain pour le Philadelphia Daily News et animateur de radio sur WHYY
 David Martin Davies (né dans les années 1960 au Texas), journaliste Américain et diffuseur
 David Ffrangcon-Davies (1855-1918), baryton gallois d'opéra
 David Stuart Davies (né en 1946), éditeur, écrivain et dramaturge
 David Davies (acteur), acteur Britannique
 David Davies (acteur né en 1906) (1906-1974), crédité du film le Masque de la Mort Rouge en 1964.

Sportifs 
 David Davies (football administrateur) (1948-)
 David Davies (footballeur, né en 1879) (1879-1956)
 David Davies (footballeur, né en 1888) (1888–?)
 David Davies (rugby à XV né vers 1905)
 David Davies (rugby à XV né vers 1915)
 David Davies (rugby à XIII)
 W. J. A. Davies (1890-1967), connu comme Dave Davies, joueur anglais de rugby à XV
 David Davies (1985-), nageur gallois
 David Harris Davies (1877-1944)
 Dai Davies (joueur de cricket) (1896-1976)
 Dai Davies (footballeur, né en 1880) (1880-1944), joueur de rugby à XV
 Dai Davies (footballeur né en 1948), footballeur
 Dai Davies (joueur de rugby) (1925-2003)
 David Idwal Davies (rugby à XV) (1915-1990)
 David John Davies (rugby à XV) (1941-1969)

Sciences 
 David Davies (ingénieur électricien) (1935-), professeur de génie électrique à l'UCL; MoD, Conseiller Scientifique en Chef, 1993-1999
 David G. Davies, microbiologiste et professeur associé à l'Université de Binghamton

Religion 
 David Davies (1742-1819), prêtre gallois
 David Charles Davies (1826-1891), pasteur gallois non-conformiste
 David Edwardes Davies (mort en 1950), évêque anglican de Bangor
 David Davies (Doyen de Wellington) (1912-1987)
 David Davies (Archidiacre de Llandaff) (1858-1930)
 D. Jacob Davies (1916-1974)

Noblesse 
 Baron Davies:
 David Davies, 1er Baron Davies (1880-1944), député libéral gallois pour la circonscription électorale de Montgomershire 1906-1929, petit-fils de l'industriel David Davies (voir ci-dessus)
 David Davies, 2e baron Davies (1915-1944)
 David Davies, 3e baron Davies (1940-)
 David Garfield Davies, baron Davies de Coity (1935-).

Autres 
 David Davies (Dai r Cantwr) (1812-1874), militant gallois condamné pour son rôle dans les Émeutes Rebecca
 David James Davies (1893-1956), économiste, industriel, politique et militant internationaliste gallois
 David Percy Davies (1891-1946), rédacteur en chef du journal gallois
 David Gwerfyl Davies (1913-1977), organiste et compositeur gallois

Voir aussi 
 David Davis (homonymie), souvent prononcés de la même façon
Homonymie de personnes